«Смерть нам к лицу» — российский фильм в жанре комедийной мелодрамы 2019 года режиссёра Бориса Гуца по его же сценарию, снятый на смартфон. Признан одним из лучших российских фильмов года.

Сюжет 

Главному герою фильма нужно найти четыре миллиона рублей за четыре дня, чтобы спасти жену, у которой меланома. Тем временем его супруга готовит собственные похороны.

В ролях

Художественные особенности и реакция 
Фильм целиком снят на смартфон.

Картина победила на кинофестивале «Окно в Европу 2019» в категории «Игровое кино». Также она была номинирован на премию «Ника» за лучший монтаж.

Фильм получил высокие оценки российских кинокритиков. Рецензенты отмечают, что лента имеет много общего с предыдущим фильмом Бориса Гуца — «Фагот» — и имеет больше шансов на коммерческий успех.

Примечания 

Фильмы на русском языке